Sveti Marija na Krasu est un toponyme qui peut désigner :
Sveta Marija na Krasu, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buje, comitat d'Istrie ;
Sveta Marija na Krasu, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Umag, comitat d'Istrie.